Карл Циммер:
 Циммер, Карл (1873—1950) — немецкий зоолог, специалист по ракообразным.
 Циммер, Карл (1911—1988) — немецкий биофизик, специалист по радиобиологии.
 Циммер, Карл (род. 1966) — научно-популярный писатель и блогер.